! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 143001–143100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 143101–143200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 143201–143300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 143301–143400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 143401–143500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 143501–143600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 143601–143700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 143701–143800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 143801–143900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 143901–144000 [ editare]

Lista planetelor minore (143001-144000)